NASM (informatica), un software libero Intel x86 assembler
National Air and Space Museum, Museo dello spazio e dell'aria nazionale
National Association of Schools of Music, Associazione nazionale di scuole di Musica
National Academy of Sports Medicine, Accademia Nazionale di medicina sportiva
Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij